Samsung SGH-X140 — стільниковий телефон фірми Samsung Electronics.

Схожі моделі 
 Samsung SGH-C110
 Nokia 6030
 Samsung SGH-C200
 LG G5310
 LG G1600

Див. також 
 Samsung Electronics

Посилання 
 Опис на сайті Samsung

X
Мобільні телефони, представлені в 2005 році